«Тэён» () — подземная станция Пусанского метро на Второй линии. Она представлена двумя боковыми платформами. Станция обслуживается Пусанской транспортной корпорацией. Расположена в квартале Тэён-дон административного района Нам-гу города-метрополии Пусан (Республика Корея). На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Название станции происходит от географического названия «Тэён», где находится эта станция. Название «Тэён» — это написание «Мотколь» (значит «селедие пруда») с корейского на ханмуне. В прошлом в этом квартале существовал искусственный пруд, который предполагалось строить в периоде Силла, и селение образовывалось. Согласно историческе книге «Записи о Тоннэ-бу» название пруда — Сэнчхонон. Этот пруд существововал в середине 20 века.

Рядом с станцией расположены:
 Мемориальное кладбище ООН
 Пусанский музей
 Пусанский культурный центр
 Рынок Мотколь
 Администрация квартала Тэён 1(иль)-дона
 Администрация квартала Тэён 5(о)-дона
 Библиотека района Нам-гу

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 Cyber station information 

Станции Второй линии (Пусанский метрополитен)
Станции Пусанского метрополитена в Пусане